Владимир Генайтис:
* Генайтис, Владимир (род. 1971) — молдавский футболист.
 Генайтис, Владимир (род. 1995) — молдавский футболист.